2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Zakrzewskie – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork;
 Jezioro Zakrzewskie – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo na terenie wsi Zakrzewo.

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)